Borsa del Clima de Chicago (del seu nom en anglès Chicago Climate eXchange), borsa de comerç de drets d'emissió amb seu a Chicago (Estats Units)
 Koenigsegg CCX (de l'acrònim de Competition Coupé X), model d'automòbil superesportiu fabricat per Koenigsegg
 CCX també és el numeral romà del nombre 210